Masliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Masliwka (Myroniwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka
 Masliwka (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
 Masliwka (Perwomajskyj), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj
 Masliwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka

Siehe auch:
 Maslowka

uk:Маслівка